

Architettura
Giardino Pacini – giardino di Catania
Rifugio Pacini – rifugio dell'Appennino tosco-emiliano
Villino Pacini – edificio di Pistoia

Teatri
Arena Pacini – antico teatro di Catania
Teatro Pacini – teatro di Pescia
Teatro Giovanni Pacini – antico teatro di Salerno
 Teatro Pacini - teatro non più esistente di Viareggio

Persone
Alfredo Pacini – cardinale italiano
Arturo Pacini – politico italiano
Domenico Pacini – fisico e meteorologo italiano
Filippo Pacini – anatomista e patologo italiano
Franco Pacini – astrofisico italiano
Gianlorenzo Pacini – traduttore e saggista italiano
Giovanni Pacini – architetto italiano
Giovanni Pacini – compositore italiano
Giuseppe Pacini – baritono italiano
Ivo Pacini – scultore italiano
Manlio Pacini – calciatore italiano
Mara Brunetta Pacini, meglio nota come Brunetta – cantante italiana
Pier Paolo Pacini – regista e drammaturgo italiano
Pietro Pacini – editore italiano
Regina Pacini – soprano e filantropa portoghese
Renata Pacini – attrice e cantante italiana
Roberto Pacini – regista e drammaturgo italiano
Rosario Pacini – autore televisivo italiano
Salvatore Pacini – vescovo cattolico italiano
Sophie Pacini – pianista italiana

Altro
Corpuscolo di Pacini – recettore sensoriale presente nella cute